Venus kan syfta på

 Venus – den andra planeten i solsystemet
 Venus (gudinna) – en romersk gudinna
 Venus (gud) – en mayansk höggud, se Kukulcán
 Venus (djur) – ett släkte av musslor 
 Venus (TMNT) – en tecknad figur
 Venus från Milo – en antik grekisk skulptur
 Venusfiguriner – statyetter från senpaleolitikum
 Venus (film) – en brittisk dramakomedi från 2006 
 Venus (sång) – en poplåt
 Venus (yacht) – en superyacht tillverkad av Feadship i Nederländerna
 Venus (1783) – en fregatt
 Regalskeppet Venus (1667) – ett regalskepp
 Venus Berlin – en tysk erotikmässa

Personer
 Vénus Khoury-Ghata
 Venus Lacy
 Venus Williams

Geografi

Antarktis

 Venus, bahía – en vik

USA 

 Venus (ort), Texas, Johnson County, 
 Venus (berg), Oregon, Klamath County, 

Robotskapade USAförgreningar